Diego Felipe Coutinho, mais conhecido como Diego Felipe (Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente, joga no .

Carreira 
Diego Felipe iniciou sua carreira no Grêmio de Porto Alegre, aonde se profissionalizou e conquistou o seu primeiro título, o de Campeão Gaúcho 2011. Foi emprestado a  e, no ano de 2014, acertou com o  para a disputa do Campeonato Baiano e do Campeonato Brasileiro.

Avaí 
Após não receber muitas oportunidades no Bahia, Diego Felipe acertou a sua transferência para o , para a sequência da Série B de 2014.

Joinville 
Em 2016 foi contratado pela equipe catarinense com o objetivo de voltar a elite do futebol brasileiro.

Ceará 
Sem espaço no Joinville, ele rescindiu o contrato e acertou com o .

Após ter exibições abaixo do esperado e não ter conseguido o acesso para a Série A, Diego Felipe teve o contrato rescindido.

Linense 
No final de dezembro de 2016, acertou com o , para atuar em 2017.

Juventude 
Em abril de 2017, Diego Felipe acerta com o  até o final de 2017.

Tombense 
Em 2017, Diego Felipe acertou para 2018, como o .

São Bento 
Foi emprestado até o final de Paulista 2018, com o São Bento.

Títulos
Criciúma
Campeonato Catarinense: 2011

Bahia
Campeonato Baiano: 2014

Ligações externas 

Ogol
Sambafoot
Soccer Way

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas da Associação Chapecoense de Futebol
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do Clube Atlético Linense
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas do Tombense Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube São Bento
Futebolistas do Mirassol Futebol Clube